Firth peut désigner :

Patronyme 

 Bethany Firth (1996-), nageuse nord-irlandaise ;
 Cecil Mallaby Firth (1878-1931), égyptologue britannique ;
 Colin Firth (1960-), acteur britannique ;
 Gay Firth (1937-2005), autrice, journaliste et militante politique nord-irlandaise ;
 Jason Firth (1971-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 John Rupert Firth (1890-1960), linguiste britannique ;
 Malaika Firth (1994-), mannequin britannique ;
 Peter Firth (1953-), acteur britannique ;
 Raymond Firth (1901-2002), anthropologue néo-zélandais ; 
 Tim Firth (1964-), dramaturge anglais ; 
 Vic Firth (1930-2015), musicien américain.

Loch 
Un terme écossais pour désigner de larges golfes, détroits, voire des baies profondes et étroites (loch)

Exemples :
 Firth of Clyde en Écosse ;
 Firth of Forth en Écosse ;
 Firth of Lorn en Écosse ;
 Firth of Tay en Écosse ;
 Cromarty Firth en Écosse ;
 Dornoch Firth en Écosse ;
 Moray Firth en Écosse ;
 Pentland Firth en Écosse ;
 Solway Firth en Écosse ;
 Firth of Thames en Nouvelle-Zélande.

Autres 
 Firth, ville de l'Idaho aux États-Unis ;
 Firth of Fifth chanson du groupe Genesis;
 Firth, rivière de l'Alaska aux États-Unis et du Yukon au Canada.